Annetta Turrisi Colonna (1820-1848) – pittrice e poetessa italiana
Giuseppina Turrisi Colonna (1822-1848) – poetessa e traduttrice italiana
Mauro Turrisi Colonna (1856-1912) – imprenditore e politico italiano, figlio di Nicolò
Nicolò Turrisi Colonna (1817-1889) – politico italiano